De Oekraïense voetbalclub Zorja Loehansk speelt sinds 1973 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Zorja Loehansk

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1973/74
|Europacup I
| 1R
|
|APOEL Nicosia
|3-0|| 2-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Spartak Trnava
|0-1|| 0-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
| 2014/15* || Europa League
| 2Q ||  || KF Laçi || 5-1 || 3-0 (U)|| 2-1 (U) ||rowspan="3"|4.0
|-
| || || 3Q ||  || Molde FK ||3-2 || 1-1 (T) || 1-2 (U) 
|-
| || || PO ||  || Feyenoord || 4-5 || 1-1 (T) || 3-4 (U) 
|-
| |2015/16* || Europa League
| 3Q ||  || Sporting Charleroi || 5-0 || 2-0 (U)|| 3-0 (T)|| rowspan="2"|2.0
|-
| || || PO ||  || Legia Warschau || 2-4 ||0-1 (T)|| 2-3 (U)    
|-
| |2016/17**|| Europa League
| Groep A||  || Fenerbahçe SK || 1-3 || 1-1 (T)|| 0-2 (U)||rowspan="3"|2.0
|-
| || || Groep A||  || Manchester United FC || 0-3 || 0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || Groep A (4e)||  || Feyenoord || 1-2 || 0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
| |2017/18 || Europa League
| Groep J||  || Athletic Bilbao || 1-2|| 1-0 (U) || 0-2 (T) ||rowspan="3"|4.0
|-
| || || Groep J||  || Hertha BSC ||2-3|| 2-1 (T) || 0-2 (U)
|-
| || || Groep J (3e)||  || Östersunds FK || 0-4|| 0-2 (T) || 0-2 (U)
|-
| |2018/19 || Europa League
| 3Q ||  || SC Braga || 3-3 <small>u|| 1-1 (T) ||2-2 (U)||rowspan="2"|1.5
|-
| || || PO ||  || RB Leipzig ||2-3 || 0-0 (T) ||2-3 (U)
|-
| |2019/20 ||Europa League||| 2Q ||  || Budućnost Podgorica ||4-1|| 3-1 (U)|| 1-0 (T) ||rowspan="3"|4.0
|-
| || || 3Q ||  || CSKA Sofia ||2-1||  1-1 (U) || 1-0 (T) 
|-
| || || PO ||  || RCD Espanyol || 3-5||1-3 (U) || 2-2 (T) 
|-
| 2020/21 || Europa League || Groep G || ||Leicester City FC  ||1-3 ||0-3 (U) ||1-0 (T) ||rowspan=3|4.0
|-
| || || Groep G || || SC Braga || 1-4 ||1-2 (T) || 0-2 (U)
|-
| || || Groep G (3e) || || AEK Athene || 4-4 ||1-4 (T) || 3-0 (U)
|-
| 2021/22 || Europa League || PO ||  ||Rapid Wien || 2-6 || 0-3 (U) || 2-3 (T) ||rowspan="4"|5.0
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || Groep C||  || CSKA Sofia || 3-0 || 1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  ||  || Groep C||  || AS Roma || 0-7 || 0-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|  ||  || Groep C (3e) ||  || FK Bodø/Glimt || 2-4 || 1-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 3Q ||  || CS Universitatea Craiova || 1-3 || 1-0 (T***) || 0-3 (U) ||1.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 32.5
 * 2014/15 en 2015/16: vanwege de Pro-Russische opstand in Oekraïne werden de thuiswedstrijden in Kiev gespeeld.
 ** 2016/17: vanwege de Pro-Russische opstand in Oekraïne werden de thuiswedstrijden in Odessa gespeeld.
 *** 2022/23: Vanwege de Russische inval in Oekraïne werd de thuiswedstrijd gespeeld in het Poolse Lublin.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Zorja Loehansk
Zorja Loehansk